Cotmeana ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cotmeana (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Cotmeana (Stolnici), Dorf im Kreis Argeș

Cotmeana ist weiter die Bezeichnung eines Flusses in Rumänien:
 Cotmeana (Vedea)

Schließlich bezeichnet Cotmeana ein Kloster in Rumänien:
 Mănăstirea Cotmeana